Manuele I del Portogallo fu il quattordicesimo re del Portogallo e dell'Algarve.
Manuele I Comneno fu imperatore bizantino dal 1143 al 1180.
Manuele I di Trebisonda fu imperatore trapezuntino dal 1238 al 1263.